Поль Барриль (; ) — бывший офицер Национальной жандармерии, имеющий воинское звание капитана, являющийся автором нескольких автобиографических книг. Поль Барриль — ветеран вооружённых действий, по своей армейской специализации являвшийся снайпером, служивший в том числе в охране генерала Шарля де Голля, затем работавший инструктором в Национальной школе жандармерии. Служил в спецподразделении GIGN до 1984 года, принимал участие в создании антитеррористической группы во время первых семи лет президентства Франсуа Миттерана. После завершения карьеры военнослужащего основал частную охранную компанию. Его профессиональная деятельность в качестве наёмника во время командировок в Африку повлекла за собой возбуждение нескольких уголовных дел во Франции.

Биография 
Является потомственным французским военнослужащим: его дед был тяжело ранен во время битвы при Вердене во время Первой мировой войны, имеет награды Орден Почётного легиона и Воинскую медаль. Отец Поля Барриля всю трудовую жизнь служил во французских силовых структурах и являлся примером для своего сына.

Поль Барриль окончил Национальную школу жандармерии, затем поступил на службу в элитное подразделение французской армии GIGN. В 1979 году командовал подразделением GIGN в Мекке, которое было направлено правительством Франции в Саудовскую Аравию для разрешения ситуации с захватом заложников в Мечети аль-Харам. Поль Барриль и ещё четверо бойцов GIGN для осуществления этой миссии приняли ислам, так как не-мусульманин не имеет права входить в мечеть<ref>Patricia Tourancheau, Paul Barril capitaine multicarte, Libération, 9 mars 1995</ref>. После возвращения на родину продолжил службу в GIGN, принимал участие во множестве операций, в том числе по ликвидации бандитских группировок в разных частях Франции.

В конце 1984 года он уволился с военной службы и создал частное охранное предприятие Epsylon, а также компанию по продаже специального оборудования SECRETS. В качестве наемника стал принимать участие в вооружённых конфликтах в африканских странах, в том числе Республике Конго. В 1988 году служил в охране президента Кот-д’Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи. Наиболее спорным аспектом деятельности Поля Барриля в качестве наемника является его участие в Гражданской войне в Руанде в первой половине 1990-х годов, особенно после начала геноцида в этой стране. Барриль прибыл в Кигали в апреле 1994 года, как раз во время самого разгара конфликта. В это время он заявил, что французским военным нужно не ждать приказов из Елисейского дворца, а просто понимать, какую конкретно выгоду их страна может получить в этом конфликте. По словам историка Элисона Дес Форджеса и журналиста Патрика де Сент-Экзюпери, Барриль командовал операцией «Инсектицид», которая проходила в Руанде с апреля по июнь 1994 годаInformations mentionnées dans l’annexe 10 du rapport de la Mission d’information de l’Assemblée nationale sur les opérations militaires au Rwanda entre 1990 et 1994 (disponible sur le site de l’Assemblée nationale Paul Barril, Guerres secrètes à l'Élysée, Albin Michel, Paris, 2000, cité par le Réseau Voltaire .France 2, 28 juin 1994, émission évoquée dans le Rapport parlementaire sur le Rwanda, 238.

 Уголовное преследование 
24 декабря 2007 года в отношении Поля Барриля было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег в парижском игровом круге Concorde, также ему вменялось участие в организованной преступной группе, которая занималась вымогательствами и убийствами. 24 января 2008 года Поль Барриль был выпущен из-под стражи после уплаты залога. 7 июня 2012 года французский судья Марк Тревидик рассматривал уголовное дело в отношении Поля Барриля и его возможного участия в геноциде в Руанде. В ходе рассмотрения дела были подняты секретные документы, подписанные высшими должностными лицами Руанды того времени, которые частично подтвердили вину Барриля. 25 июня 2013 года в Верховный суд Парижа поступила жалоба правозащитных организаций с просьбой провести проверку в отношении Поля Барриля и его возможного соучастия в геноциде, оказании помощи боевикам оружием и боеприпасами, 27 июня 2013 года по факту поступления этой жалобы началось судебное расследование. 25 сентября 2013 года Поль Барриль был оправдан.

 Состояние здоровья 
30 июня 2014 года Поль Барриль был госпитализирован с серьёзным недомоганием. Бывший спецназовец страдает от рака щитовидной железы и болезни Паркинсона.

 Публикации 
 Paul Barril, Missions très spéciales, Presses de la Cité, Paris, 1984.
 Paul Barril, Guerres secrètes à l'Élysée, Albin Michel, Paris, 1996.
 Paul Barril, L’enquête explosive, Flammarion, Paris, 2000.
 Paul Barril, Les archives secrètes de Mitterrand, Albin Michel, Paris, 2001.
 Paul Barril, Paroles d’honneur, la vérité sur les génocides au Rwanda, Télémaque et L’Essor de la gendarmerie nationale, 2014

 Примечания 

 Ссылки 
 Alison Des Forges, Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda, New York: Human Rights Watch, 1999, 789 pages. 
 Alison Des Forges Aucun témoin ne doit survivre, Karthala, Paris (version française de l’ouvrage précédent), également paru en 1999 
 Benjamin Sehene Le Piège ethnique, Éditions Dagorno, Paris, 1999 
 Robert Durand, Gendarmerie, ton honneur incendié, Éditions du Terroir, Sury-en-Vaux, 2000.
 Patrick de Saint-Exupéry, L’inavouable, la France au Rwanda, Les Arènes, Paris, 2004. 
 Laure Coret et François-Xavier Verschave (Sous la direction de), L’horreur qui nous prend au visage — Rapport de la Commission d’enquête citoyenne, édition Karthala, 2005 .
 Le capitaine Barril brise le silence : la tragédie du Rwanda, ses coupables'', 2014.
 Voir le point 1.15 des conclusions provisoires de la Commission d’enquête citoyenne.

Кавалеры французского ордена «За заслуги»
Наёмники Франции